Morgan (Texas) 
 Biografies:
 Augustus De Morgan (Madurai, Índia, 1806 - Londres, 1871), matemàtic britànic
 Dave Morgan, pilot de curses automobilístiques britànic que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Derrick Morgan (1940, Mocho, Jamaica), músic dels anys 1960 i 1970 
 Evelyn De Morgan (1855 – 1919, Londres), pintora anglesa prerrafaelina 
 Jacob C. Morgan (Nahódeshgizh, Nou Mèxic, 1879-1950), cabdill navaho
 J. D. Morgan (1919 - 1980), tennista nord-americà 
 Lee Morgan (1938, Filadèlfia - 1972, Nova York), trompetista i compositor estatunidenc de jazz
 Lewis Henry Morgan (1818 - 1881), antropòleg i etnòleg estatunidenc
 Marlo Morgan (1937), escriptora i metgessa nord-americana 
 Rhodri Morgan (1939), polític gal·lès, Primer ministre de Gal·les
 Thomas Hunt Morgan (Lexington, EUA, 1866 - Pasadena, 1945), genetista estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Medicina
 General Morgan o Mohammed Hersi, militar somali
 Miscel·lània:
 El relat de Morgan (Morgan's Run, 2000), novel·la escrita per l'escriptora i neurofisiòloga australiana Colleen McCullough
 Morgan Stanley, entitat financera nord-americana que desenvolupa la seva activitat com a banc d'inversions i agent de borsa, amb seu central a Nova York
 The Morgan Stanley Building, gratacel de Broadway, Nova York
 Regions Morgan Keegan Championships & Cellular South Cup, torneig de tennis celebrat anualment a Memfis, Tennesee, EUA
 Arboretum Morgan, arborètum al Campus MacDonald de la Universitat McGill a Sainte-Anne-de-Bellevue, Quebec, Canadà
 Pierpont Morgan Library, biblioteca de recerca i un museu fundat per J P Morgan, Jr amb seu a Nova York
 Morgan: A Suitable Case for Treatment, pel·lícula de Karel Reisz, de 1966.